Giambattista Spinola (1615–1704)
 Giambattista Spinola (1646–1719)